Ahmed Ayari (né en 1989), handballeur tunisien
Ali Ayari (né en 1990), footballeur tunisien
Amira Ayari (née en 1988), gymnaste artistique tunisienne
Anis Ayari (né en 1982), footballeur tunisien
Aymen Ayari (né en 1981), footballeur tunisien
Chedly Ayari (1933-2021), économiste, homme politique et diplomate tunisien
Hassine Ayari (né en 1985), lutteur tunisien
Hela Ayari (née en 1994), judokate tunisienne
Henda Ayari (née en 1976), militante française du féminisme et de la laïcité, également écrivaine
Khaled Ayari (né en 1990), footballeur tunisien
Kyanoush Ayari (né en 1946), réalisateur et cinéaste iranien
Mohamed Salah Ayari (1915-2009), homme politique tunisien
Nadia Ayari (née en 1981), peintre américano-tunisienne
Omrane Ayari (né en 1972), lutteur tunisien
Ramla Ayari (née en 1977), actrice tunisienne
Rihem Ayari (née en 1998), lutteuse tunisienne
Rim Ayari (née en 1992), lutteuse tunisienne
Sayed Ayari (né en 1952), joueur et entraîneur de handball tunisien
Soheil Ayari (né en 1970), pilote automobile français